Tenisový turnaj WTA Medibank International Sydney 2009 se konal ve dnech 11. až 16. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Medibank International Sydney 2009 – muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Sydney International
WTA Tour 2009
Tenis v Austrálii v roce 2009